Дранда:
 Дранда — село в Абхазии
 Дранда — станция Абхазской железной дороги